Ма́делунг () — фамилия:
 Маделунг, Вальтер (1879—1963) — немецкий химик.
 Маделунг, Вильгельм (1774—1855) — немецкий банкир, дед Отто Вильгельма Маделунга.
 Маделунг, Вилферд (род. 1930) — немецко-американский востоковед.
 Маделунг, Георг Ганс (1889—1972) — немецкий инженер.
 Маделунг, Оге (1872—1949) — датский писатель.
 Маделунг, Отто Вильгельм — немецкий хирург, отец Вальтера, Георга Ганса и Эрвина Маделунгов.
 Маделунг, Эрвин — немецкий физик.